Арнаут:
 Арнаут — этнографическая группа албанцев, проживающих главным образов в Греции.
 Арнаут — наименование лёгких иррегулярных войск, набиравшихся из жителей Молдавии и Валахии, в Русской армии XVIII века.

Имя и фамилия 
 Арнаут Даниэль (ок. 1145…1150 — ок. 1200…1210) — провансальский трубадур.
 Арнаут де Марейль (ок. 1140…1145 — ок. 1200) — окситанский трубадур.
 Арнаут, Елизавета Фёдоровна  (1918 — ?) — советская работница, звеньевая табаководческой бригады, Герой Социалистического Труда.
 Арнаут ван Леннеп (1898—1974) — нидерландский офицер-артиллерист, призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Арнаутская сосновая роща
 Арнаутов
 Арнаутова
 Арнаутово
 Арнаутовы